Катерина Висконти () от фамилята Висконти може да се отнася за:

 Катерина Висконти (1282–1311), дъщеря на Матео I Висконти, омъжена за Албоино I делла Скала († 1311), господар на Верона
 Катерина Висконти (* ок. 1300), извънбрачна дъщеря на Галеацо I Висконти, омъжена за Алаоне Спинола от Генуа
 Катерина Висконти (1342–1382), дъщеря на Матео II Висконти
 Катерина Висконти (1360–1404), дъщеря на Бернабо Висконти